Натуральне число 959
 959 рік до нашої ери
 959 рік нашої ери